Зета има више значења:

Географија 
 Зета (ријека) — ријека у Црној Гори, десна притока Мораче;
 Зета (област) (Зетска равница) — равница у долини ријеке Зете;
 Општина Зета, општина у Црној Гори;

Историја 
 Горња Зета, историјска покрајина, која је обухватала северни, односно унутрашњи део зетске области;
 Доња Зета, историјска покрајина, која је обухватала приморски, односно јужни део зетске области;
 Зета у доба Војислављевића, историјски период у историји Зете од почетка 11. до краја 12. века;
 Зета у доба Немањића, историјски период у историји Зете од краја 12. до средине 14. века;
 Зета у доба Балшића, историјски период у историји Зете од средине 14. века до 1421. године;
 Зета у доба Лазаревића и Бранковића, историјски период у историји Зете од 1421. године до средине 15. века;
 Зета у доба Црнојевића, историјски период у историји Зете од средине до краја 15. века;
 Зетска нахија, административна јединица Књажевине Црне Горе у периоду од 1895. до 1903. године;
 Зетска област (Краљевина Црна Гора), административна јединица Краљевине Црне Горе из 1910. године;
 Зетска област (Краљевина СХС), административна јединица Краљевине СХС, од 1922. до 1929. године;
 Зетска бановина, бановина Краљевине Југославије, од 1929. до 1941. године;

Остало 
 Зета (племе) — племе Црне Горе у Зетској нахији;
 Зета (префикс) — СИ префикс;
 Зета (слово) или дзета — слово грчког алфабета;
 Риманова зета-функција — важан објекат у теорији бројева;
 ФК Зета — фудбалски клуб из Голубоваца, Црна Гора;
 Зета (цигарете) — бренд цигарета из Црне Горе;
 Зетска улица у Београду;

Види још 
 Зећани (вишезначна одредница)
 Кнежевина Зета (вишезначна одредница)
 Зетска област (вишезначна одредница)
 Зетска епархија, првобитни назив за једну од епархија Српске православне цркве (основана 1219. године)
 Зетска митрополија, назив за Зетску епархију након уздизања на почасни степен митрополије 1346. године